Kociszew (gromada w powiecie grójeckim)
 Kociszew (gromada w powiecie łaskim) (piotrkowski/łaski)